Вишнёвая, до ВОВ Вишнёвое (), село в Вишнёвском сельском совете, Балаклейский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320282001. Население по переписи 2001 году составляло 641 (294/347 м/ж) человек.

Вишнёвая являлось до 2020 года административным центром Вишнёвского сельского совета, в который, кроме того, включены были с. Первотра́вневое. Ранее в этот совет входило с. Возрожде́ние, но в 1999 году оно было ликвидировано.

Географическое положение 
Рядом с селом Вишнёвая протекает река Теплянка.

Через село проходит автомобильная дорога  и .

История 
 Вишнёвая (слобода) основана около 1630 года.
 В 1976 году в селе были 279 дворов, население 712 человек.
 При СССР в селе была построена и работала центральная усадьба зерноводческого колхоза «Заря», в котором были 3086 га сельхозугодий, из них 2607 га пашни и птицефабрика. Колхоз специализировался на выращивании зерна, птицеводстве и молочном животноводстве.

Экономика 
В селе при СССР была птице-товарная ферма (ПТФ).

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Погода в с. Вишневая

Населённые пункты Балаклейского района